Hry ze série Metal Gear Solid.
Původní série Metal Gear :
 Metal Gear (videohra) – vydán v roce 1987 pro konzoli MSX2
 Metal Gear: Solid Snake – vydán v roce 1990 pro konzoli MSX2
Novodobá série Metal Gear Solid:
 Metal Gear Solid – první díl vydaný v roce 1998 pro PSX a v roce 2000 pro PC
 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – druhý díl série vydaný v roce 2001
 Metal Gear Solid 2: Substance – rozšířený druhý díl vydaný pro PC a PS2 v roce 2002
 Metal Gear Solid 3: Snake Eater (PS2) – 2004 pro PS2
 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots – 2008 pro PS3
 Metal Gear Solid : Rising – předpokládané datum vydání 2010

Celé sérii se věnuje článek Metal Gear.